Volkenborn ist der Familienname folgender Personen:

 Arnt Volkenborn (* 1942), deutscher Mathematiker
 Gustav Volkenborn (1941–2006), deutscher Informatiker, Erfinder der Restaurant-Ranglisten
 Heinrich Volkenborn (1829–1901), deutscher Bauunternehmer
 Klaus Volkenborn (1945–2005), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Volkenborn-Integral, Integralbegriff für Funktionen auf den p-adischen Zahlen